Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2014 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 15 czerwca 2014 na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Montmeló.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Hiszpanii